Esperanza Creek ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Esperanza Creek (Alaska), im Northwest Arctic County
 Esperanza Creek (Kalifornien), im Calaveras County
 Esperanza Creek (Texas), im McMullen County